Ро́кмонд Да́нбар (; род. 11 января 1973, Окленд, Калифорния, США) — американский актёр, наиболее известен ролями Кенни Чедуэя в сериале «Пища для души», а также Бенджамина Франклина в телесериале «Побег».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Морхауского колледжа
Выпускники Университета искусств и дизайна Санта-Фе